Film kan syfta på

 Film – en konstform som utgörs av rörlig bild
 Följetongsfilm – en filmad berättelse som del för del visas på biograf
 Filmvetenskap – det vetenskapliga studiet av film och filmhistoria
 Stumfilm – en film berättad främst med rörliga bilder och textskyltar
 Fotografisk film – en klar plastremsa  överdragen med ett ljuskänsligt skikt
 Plastfilm – en tunn skiva eller film tillverkad av plast
 Filmning – ett sorts fusk i sport

Geografi
 Films socken – socken i Uppland
 Films landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län
 Films församling – en tidigare församling i Uppsala stift 2010–
 Films kyrka – en kyrkobyggnad i Uppsala stift och tillhör Dannemorabygdens församling
 Film, Östhammars kommun – kyrkbyn i Films socken och en småort i Östhammars kommun
 Films distrikt – ett distrikt i Östhammars kommun och Uppsala län